Bloodlust, magyar képregénysorozat
 Bloodlust (2017) a Body Count nagylemeze